Aprelewka () ist ein russischer Ortsname:
 Aprelewka, Stadt im Rajon Naro-Forminsk, Oblast Moskau
 Aprelewka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Wargienen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)